Az 1999–2000-es olasz labdarúgó-bajnokság a Serie A 68. kiírása. 

Egészen az utolsó fordulóig várni kellett a bajnokavatásra. A Juventus, illetve a Lazio versengett. Előbbi 71 utóbbi 69 ponttal várta a záró fordulót, ahol a Lazio a Regginát fogadták, míg a Juventus a Perugia otthonába látogattak. A Juventus mérkőzését a heves esőzés miatt a 82. percben félbe kellett szakítani. Eközben a Lazio 3–0-ra nyerte meg a mérkőzést. Pierluigi Collina nem sokkal később lejátszatta a maradék 8 percet, ám az eredmény nem változott, így a Lazio lett a bajnok.

Csapatok

Kiesett csapatok 
A következő csapatok estek ki az előző idényben:
 Salernitana Calcio 1919
 UC Sampdoria
 Vicenza Calcio
 Empoli FC

Feljutott csapatok 
A következő csapatok jutottak fel a másodosztály előző idényéből:
 Hellas Verona FC
 Torino FC
 Reggina Calcio
 US Lecce

Az induló csapatok

A bajnokság végeredménye

Rájátszás 
A olasz bajnokságban pontegyenlőség esetén a kupaszereplést vagy kiesést jelentő helyeken úgynevezett Spareggio-t, más néven rájátszás rendeznek. Csak a következő szezonbeli kupaindulás vagy kiesés szempontjából semleges mérkőzések esetén dönt a gólkülönbség, illetve a több rúgott gól.
A mérkőzést 2000. május 23-án Veronában rendezték.

|}
Az Inter a Bajnokok Ligája selejtező 3. fordulójában indult. A Parma az UEFA-kupában indult.

Kereszttáblázat

Góllövőlista

Jegyzetek

Kapcsolódó szócikk 
Coppa Italia 1999-2000

Serie A szezonok
Olasz 1